En Pologne :

 dans la voïvodie des Basses-Carpates :
 Połomia, une localité du powiat de Dębica.
 Połomia, localité du powiat de Strzyżów.

dans la voïvodie de Silésie :
 Połomia, une localité du powiat de Tarnowskie Góry.
 Połomia, une localité du powiat de Wodzisław.